Annopol (stad), stad in polen
 Annopol (gemeente), stads- en landgemeente in Polen